Ulma, Suceava
 Ulma Construccion
 Comuna Ulma, Suceava